Karmrak'ar Lerr (armeniska: Karmrak’ar Lerr, Կարնմրաքար Լեռ) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Armenien. Det ligger i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Baku. Toppen på Karmrak'ar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Karmrak'ar Lerr är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gora Shyukyurataz,  meter över havet,  km sydväst om Karmrak'ar Lerr. Närmaste större samhälle är Zangilan,  km nordost om Karmrak'ar Lerr.

Trakten runt Karmrak'ar Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Karmrak'ar Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan

Artiklar med robotjusterad position
Berg i Azerbajdzjan 1000 meter över havet eller högre